Picassomuseet kan avse:

 Musée Picasso (Antibes) i Antibes invigdes 1966 och inryms i Château Grimaldi. Picasso bodde och verkade i slottet 1946 under sex månader och var då betagen av medelhavsmytologin, vilket går igen i flertalet av de målningar han skänkte till staden Antibes efter sin sejour där. Till museet har senare införlivats en samling keramik.
 Musée national Picasso "La guerre et la paix" i Vallauris, där Pablo Picasso bodde och verkade under flera år från 1947. Främst arbetade han då med keramik. Han utförde också i ett tidigare kapell målningarna "Krig och fred".
 Picassomuseet (Paris) i Paris tillkom efter Picassos död genom ett avtal mellan franska staten och Picassos dödsbo om betalning av arvsskatten "in natura", i det här fallet med konstverk. Här finner man verk från alla Picassos olika perioder, liksom också andra samtida konstnärers verk, vilka fanns i Picassos ägo vid hans död 1973.
Museo Picasso (Barcelona) i Barcelona har  verk från konstnärens ungdom och framåt. Picasso tillbringade ungdomsåren i Barcelona.
Museo Picasso Málaga i Malaga i Spanien, där Picasso föddes.
Museo Picasso Madrid Collection Eugenio Arias i Madrid i Spanien.
El centre Picasso d'Orta i Sant Joan de Horta i Spanien.
Kunstmuseum Picasso Münster i Münster i Tyskland.
Sammlung Rosengart i Luzern i Schweiz.

 
 
Pablo Picasso
Konstnärsmuseer i Spanien